Мехија има више значења:

 Мехија (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мехија (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мехија (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику